Суперкубок Португалії з футболу 1986 () — 8-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Порту» та володар кубка Португалії «Бенфіка».
За сумою проведених першого та повторного матчів (19 і 26 листопада 1986 року) перемогу з рахунком 5:3 здобув «Порту».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1986
Португалія
1986 у португальському спорті